Alex Turner peut désigner :
 Alex Turner (1986-), leader du groupe Arctic Monkeys, un musicien britannique ;
  (1971-), un réalisateur américain.